Сезон 1971–72 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1971 та 15 травня 1972 року. Став 41-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 15-й трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили турнірне лідерство вже у третьому турі чемпіонату і з того часу жодного разу не поступаючись першим рядком турнірної таблиці. Срібний та бронзовий призери сезону, «Валенсія» та «Барселона», не відставали на багато від лідера чемпіонських перегонів, але й обійти «королівський клуб» їм не вдалося.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1971–72 став нападник «Гранади» Енріке Порта, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 20 забитих голів.  

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» та «Валенсія» (19)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид» (6)
 Найкраща атака: «Валенсія» (53 забито)
 Найкращий захист: «Барселона» (26 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+24)

 Найбільше нічиїх: «Малага» (17)
 Найменше нічиїх: «Атлетик» (Більбао) (4)

 Найбільше поразок: «Сабадель» (18)
 Найменше перемог: «Кордоба» (6)

 Найгірша атака: «Бетіс» (25 забито)
 Найгірший захист: «Сабадель» (52 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Сабадель» (-25)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1971–72 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1971–72 на bdfutbol.com  

1971-72
1972 у футболі
1971 у футболі